Por clíper, cliper, clipper o Kliper puede entenderse:

 el tipo de embarcación clíper;
 La editorial española Cliper;
 la marca de mecheros “Clipper”;
 la marca de refrescos  “Clipper”;
 el cohete experimental Delta Clipper,
 el lenguaje de programación Clipper;
 el proyecto de transbordador espacial Kliper.
 El chip en el que el gobierno de Estados Unidos de América quiso implementar criptografía con esquema criptográfico de claves bajo custodia. Clipper;